João Gomes da Silva (1671–1738) – portugalski dyplomata
 João da Mota e Silva (1685–1747) – portugalski kardynał i polityk
 João Cristino da Silva (1829 – 1877) – portugalski malarz
 João Silva (1937–2013) – hongkoński hokeista na trawie, olimpijczyk
 João da Silva (1946–1982) – brazylijski bokser, olimpijczyk
 João Calvão da Silva (1952–2018) – portugalski prawnik, nauczyciel akademicki i polityk
 João Marcos Bueno da Silva (1953–2020) – brazylijski piłkarz 
 João Leite da Silva Neto (ur. 1955) – brazylijski piłkarz
 Batista wł. João Batista da Silva (ur. 1955) – brazylijski piłkarz
 João da Silva (ur. 1963) – brazylijski lekkoatleta, olimpijczyk
 João Silva (ur. 1966) – południowoafrykański fotograf
 João Cunha e Silva (ur. 1967) – portugalski tenisista
 João Silva – portugalski kierowca rajdowy, aktywny w XXI wieku
 João Pedro Silva (ur. 1989) – portugalski triathlonista
 João Pedro Silva (ur. 1990) – portugalski piłkarz
 João Pedro Silva (ur. 1994) – brazylijski piłkarz ręczny
 João Silva (ur. 1998) – portugalski piłkarz
 João Silva (ur. 1999) – portugalski piłkarz